Pombos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pombos (ort), Pernambuco, 
 Pombos (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar